Алекса́ндр Вале́рьевич Липко́ (18 августа 1975, Краснодар, СССР) — российский футболист, выступавший на позиции защитника, тренер, футбольный функционер.

Карьера

Футболиста 
Воспитанник краснодарской СДЮШ-5. Первый тренер — Михаил Васильевич Афонин. Профессиональную карьеру начал в 1992 году московском «Спартаке».

11 мая 1996 года в финальном матче Кубка России по футболу забил свой единственный гол за «Спартак».

Участник золотого матча 1996 года.

По окончании сезона 1996 года ушёл из «Спартака» и играл в различных клубах высшего и первого дивизионов. Четырежды выходил из первого дивизиона в высший (1998 — с «Локомотивом» (НН), 2001 — с «Шинником», 2002 — с «Рубином», 2004 — с «Тереком»). По состоянию на 2004 год такого достижения добился только Геннадий Сёмин. Финалист Суперкубка России (2005) («Терек»). В 2008 году с «Нижним Новгородом» вышел в Первый дивизион, команда 3-е место в зоне «Центр» и заменила одну из команд.

Тренера и функционера 
С 2010 по 2012 год работал в структуре нижегородской «Волги». Сначала функционером, был начальником селекционного отдела затем спортивным директором, с приходом Дмитрия Черышева летом 2011 года, перешёл на тренерскую работу был помощником главного тренера. В 2013—2014 годах — ассистент Дмитрия Черышева, главного тренера молодёжного состава «Зенита» (Санкт-Петербург). В 2014—2016 года опять занимал должность спортивного директора в нижегородской «Волге». С 1 июля 2016 года по 9 января 2020 — спортивный директор клуба «Олимпиец»/«Нижний Новгород». В марте 2022 года пополнил тренерский штаб клуба ФНЛ «Текстильщик» (Иваново)

Достижения 
 Чемпион России 1996 года («Спартак»)
 Обладатель Кубка России 2004 года («Терек»)
 Финалист Кубка России 1996 года («Спартак»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Нижний Новгород» (архив)

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Футбольные функционеры России